Falus Ferenc (1896–1971) író, újságíró
 Falus Ferenc (1950–2022) orvos, tüdőgyógyász